Kostas Lamprou (1991), Grieks voetbaldoelman
 Lazaros Lamprou (1997), Grieks voetballer